Белоголовая шпорцевая кукушка () — вид птиц семейства кукушковых. Подвидов не выделяют. Эндемик архипелага Бисмарка. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные низменные леса.

Описание 
Общая длина с хвостом варьирует от 42 до 48 см, масса — около 330 г. Оперение имеет значительные цветовые вариации. Лицо и лоб чёрного цвета с фиолетовым оттенком. Голова, шея и грудь беловатые или кремовые. Маховые перья блестящие, от фиолетового до синевато-чёрного цвета с белыми пятнами. Брюхо и хвост синевато-чёрные. Радужная оболочка тёмно-красная, клюв чёрный, ноги сланцевого цвета.
У птенцов на голове, шее и крыльях есть белые перья. Неполовозрелые особи тёмно-коричневого цвета с пурпурным отливом на крыльях и хвосте. На передней половине тела у них имеются желтоватые или красно-коричневатые полосы. Радужная оболочка от серого до коричневатого цвета, нижняя часть и кончик клюва коричневатые или беловатые, ноги синевато-серые.

Песня исполняется дуэтом и представляет собой барабанные звуки «soo-hoo», которые становятся все быстрее и выше. Сигнал тревоги описывается как короткий звук «chit» или «chunk».

Биология 
Встречаются парами или небольшими стайками, ведут преимущественно наземный образ жизни. Питаются насекомыми, а также мелкими ящерицами. Не являются гнездовыми паразитами. Закрытое гнездо сооружается из листьев, травы и веток, иногда имеет два входа с противоположных сторон. В кладке 2—3 беловатых яйца.

Примечания

Литература

Ссылки 
Payne, R. B. and G. M. Kirwan (2020). Pied Coucal (Centropus ateralbus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.piecou1.01
Шпорцевые кукушки
Животные, описанные в 1826 году
Птицы Океании